Влади́мир Петухо́в:
 Петухов, Владимир Аркадьевич (1949—1998) — мэр Нефтеюганска (1996—1998).
 Петухов, Владимир Григорьевич (р.1935) — советский футболист
 Петухов, Владимир Евгеньевич (1947—2019) — советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.
 Петухов, Владимир Николаевич (1969—2015) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.